al-Fadl bezeichnet:

 den Vornamen Fadl () bzw. im Persischen Fazl (Fażl)
 al-Fazl, Zeitung der Ahmadiyya

Im Speziellen bezeichnet al-Fadl bisweilen:
 al-Fadl ibn al-Abbas, Cousin des Propheten Mohammed
 al-Fadl ibn Sahl († 818), hoher Staatsbeamter (Wesir) der Abbasiden-Kalifen 
 ʿAlī ibn al-Fadl († 915), ismailitischer Missionar